Трка на 100 метара са препонама за жене на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржана је 2. и 3. септембра на стадиону у Тегу.

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у овој дисциплини пре почетка Светског првенства 2011. године.

Квалификационе норме

Сатница 

Сатница је по локалном корејском времену.

Резултати

Квалификације 
Пласман у полуфинале обезбедиле су по 4 најбрже атлетичарке из сваке групе(КВ) и још 4 са најбољим резултатима (кв).

Ветар:Група 1: +1.0 m/s, Група 2: -0.6 m/s, Група 3: -1.6 m/s, Група 4: 0.0 m/s, Група 5: +1.3 m/s
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Поз. !! Група !!  Атлетичарка !! Националност !! Време !! Нап.
|-bgcolor=ccffcc 
| 1. || 2 ||align=left| Сали Пирсон ||align=left| Аустралија|| 12,53 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 2. || 1 ||align=left| Кели Велс ||align=left|  САД|| 12,73|| КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 3. || 4 ||align=left| Данијела Карадерс ||align=left|  САД || 12,79 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 4. || 1 ||align=left| Вонет Диксон ||align=left|  || 12,82 || КВ
|- bgcolor=ccffcc
| 5. || 3 ||align=left| Тифани Портер ||align=left|  || 12,84 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 5. || 4 ||align=left| Филисија Џорџ ||align=left|  || 12,84 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 7. || 4 ||align=left| Луција Шкробакова ||align=left|  || 12,89 || КВ, РС
|-bgcolor=ccffcc 
| 8. || 1 ||align=left| Никита Холдер ||align=left|  || 12,90 || КВ, 
|-bgcolor=ccffcc 
| 8.|| 5 ||align=left| Дон Харпер ||align=left|  САД || 12,90 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 10. || 5 ||align=left| Пердита Фелисијен ||align=left|  || 12,95 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 11. || 1 ||align=left| Наталија Ивонинскаја ||align=left|  || 12,96 || КВ
|- bgcolor=ccffcc
| 11. || 4 ||align=left| Бригит Фостер Хилтон ||align=left|  || 12,96 || КВ, РС
|-bgcolor=ccffcc 
| 13. || 3 ||align=left| Лина Флорез ||align=left|  || 12,98 || КВ
|- bgcolor=ddffdd 
| 14. || 4 ||align=left| Синди Роледер ||align=left|  || 13,01 || кв
|-bgcolor=ccffcc 
| 15. || 5 ||align=left| Сун Јавеј ||align=left|  || 13,03 || КВ
|- bgcolor=ccffcc
| 16. || 3 ||align=left| Татјана Дектјарева ||align=left|  || 13,05 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 17. || 2 ||align=left| Дервал О’Рорк ||align=left|  || 13,07 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 17. || 5 ||align=left| Сандра Гомис ||align=left|  || 13,07 || КВ
|-bgcolor=ddffdd 
| 17. || 5 ||align=left| Индира Спенс ||align=left|  || 13,07 || КВ, РС
|-bgcolor=ddffdd 
| 17. || 1 ||align=left| Невин Јанит ||align=left|  || 13,07 || кв, РС
|-bgcolor=ddffdd 
| 21. || 4 ||align=left| Сун Адиган ||align=left|  || 13,13 || кв, РС
|-bgcolor=ccffcc 
| 22. || 3 ||align=left| Лиза Уреч ||align=left|  || 13,16 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 23. || 2 ||align=left| Бригит Мерлано ||align=left|  || 13,23 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 24. || 2 ||align=left| Беате Шрот ||align=left|  Аустрија || 13,25 || КВ
|-
| 25. || 1 ||align=left| Соната Тамошаитите ||align=left|  Литванија|| 13,28 ||
|- 
| 26. || 3 ||align=left| Марциа Каравели ||align=left|  || 13,29 || 
|- 
| 27. || 2 ||align=left| Марина Томић ||align=left|  || 13,36 || 
|- 
| 28. || 2 ||align=left| Лавон Идлет ||align=left|  || 13,39 || 
|- 
| 28. || 2 ||align=left| Џунг Хај Лим ||align=left|  || 13,39 || 
|- 
| 30. || 5 ||align=left| Анастасија Сопрунова ||align=left|  || 13,43 ||
|- 
| 31. || 1 ||align=left| Кир Беклс ||align=left|  Барбадос|| 13,44 || 
|- 
| 32.|| 4 ||align=left| Ан Загри ||align=left|  Белгија || 13,47 ||
|- 
| 33. || 3 ||align=left| Синди Било ||align=left|  || 13,50 || 
|- 
| 34. || 3 ||align=left| Дедех Еравати ||align=left|  || 13,56 || 
|- 
| 35. || 4 ||align=left| Беатрис Камбуле ||align=left|  Буркина Фасо|| 13,76 || РС
|- 
| 36. || 5 ||align=left| Пун Пак Јан ||align=left|  || 14,04 || 
|- 
| 37. || 1 ||align=left| Дипна Лим Прасад ||align=left|  || 14,40 || 
|- 
| 38. || 3 ||align=left| Хеими Бернардез ||align=left|  || 14,45 || 
|- 
| --- || 5 ||align=left| Деметра Арачовити ||align=left|  || colspan="8" bgcolor="honeydew"|Није наступила
|}

 Полуфинале 
Пласман у финале обезбедиле су по две првопласиране атлетичарке из сваке групе (КВ) и две са најбољим временима (кв''').

Ветар:Група 1: -0.1 m/s, Група 2: +0.3 m/s, Група 3: +0.7 m/s

Финале 

Ветар +1.1 m/s

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Трка на 100 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном